«Спустошення» — роман французького письменника Рене Баржавеля
 «Спустошення» — роман українського письменника Любка Дереша